La discographie de Nana Mouskouri regroupe l'ensemble des disques qu'elle a produit au cours de sa carrière, commencée en 1958.

Nana Mouskouri prétend avoir vendu plus de  de disques à travers le monde. Cette information est toutefois contredite par le Livre Guinness des records qui affirme qu'aucune chanteuse n'a vendu plus de disques que Madonna et ses . En France, son marché le plus important, ses ventes totales sont estimées à 15 millions.

La chanteuse affirme également avoir reçu plus de  d'or. Il s'avère qu'elle en a reçu 17 en France, 13 au Canada, 6 en Allemagne, 4 au Royaume-Uni et 2 aux Pays-Bas.

Albums studio

Grèce

France

Allemagne

États-Unis

Royaume-Uni

Espagne

Italie

Portugal

Albums enregistrés en public

Grèce

France

Allemagne

Royaume-Uni

États-Unis

Pays-Bas

Singles

France

Compilations

France

Allemagne

Royaume-Uni

Pays-Bas

Intégrales

Notes et références 

Mouskouri Nana
Nana Mouskouri